Dowling est un nom propre.

Patronyme 

 Bairbre Dowling (1953–1981), actrice irlandaise ;
 Bridget Hitler née Dowling (sujet britannique) (1891-1969), belle-sœur d'Adolf Hitler (épouse d'Aloïs Hitler, Jr., son demi-frère) ;
  (1920–1969), actrice américaine ;
 Doris Dowling (1923–2004), actrice américaine ;
 Finuala Dowling (née en 1962), poétesse et écrivaine sud-africaine ;
 James Dowling Herbert (1762-1837), officier, explorateur et peintre irlandais ;
 Joseph J. Dowling (1848–1928), acteur américain ;
 Mark Dowling (1986-), coureur cycliste irlandais ;
 Rhys Dowling (1995-), joueur de squash australien ;
 Thomas Joseph Dowling (1840-1924), évêque irlandais ;
 Vincent Dowling, (1929-2013), acteur irlandais.

Autre 
 Le Père Dowling (Father Dowling Mysteries), série télévisée américaine diffusée à partir de 1989.

Patronyme anglais